Inoue se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hiroshi Inoue
 Masakane Inoue
 Mayumi Inoue